Jürgen Werner (1935-2002) – calciatore tedesco
Jürgen Werner (1942-2014) – calciatore tedesco orientale
Jürgen Werner (1961) – calciatore e allenatore austriaco
Jürgen Werner (1967) – calciatore austriaco
Jürgen Werner (1970) – ciclista tedesco
Jürgen Werner (1931) – filologo tedesco
Jürgen Werner (1924) – storico tedesco